Es el nombre de dos estaciones del Metro de Filadelfia:

 Spring Garden (línea de la Calle Broad)
 Spring Garden (línea Market–Frankford)